В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Kansas 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Елізабет Соєрс здобула титул, у фіналі перемігши Енн Мінтер 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Сью Баркер (півфінал)
  Кім Стейнмец (1-ше коло)
  Елізабет Соєрс (переможниця)
  Дженні Клітч (1-ше коло)

 Енн Мінтер (фінал)
 Барбара Геркен (півфінал)
 Клаудія Паскуале (1-ше коло)
 Рената Сасак (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1983